Влади́мир Леонтович:
 Леонтович, Владимир Григорьевич (1881—1968) — советский архитектор-реставратор, геодезист, инженер-строитель.
 Леонтович, Владимир Николаевич (1866—1933) — юрист, украинский общественно-политический деятель, писатель и меценат.